Oliva může být:
 Oliva – plod olivovníku
 Oliva (jméno) – české jméno, obdoba Olivie
 Oliwa – městská část polského Gdaňsku
 Oliva – název památného stromu zaniklého roku 1867 v obci Vesec u Sobotky
 Oliva (plž) – živočišný rod v třídě plžů

příjmení
 Alois Oliva (1822–1899) – český podnikatel a mecenáš
 Eduard Oliva (1905–1972) – český římskokatolický kněz, který spolupracoval s komunistickým režimem
 Giovanni Oliva (1852–1920) – italský politik
 Ján Oliva (1903–1982) – slovenský a československý bankéř a politik, poválečný poslanec za KSS
 Jiří Oliva – více různých osobností (rozcestník)
 Josef Oliva (1892–???) – československý politik a poslanec
 Karel Oliva – více různých osobností (rozcestník)
 Ladislav Oliva (* 1933) – český sklářský výtvarník
 Martin Oliva (* 1951) – český paleoantropolog
 Miroslav Oliva (* 1954) – český sochař, keramik a grafik
 Otmar Oliva (* 1952) – český sochař
 Pavel Oliva (1923–2021) – český klasický filolog a spisovatel
 Petr Oliva (1943–2019) – český herec
 Sergio Oliva (1941–2012) – americký kulturista kubánského původu
 Věra Olivová (1926–2015) – česká historička 
 Viktor Oliva (1861–1928) – český malíř a ilustrátor

jiný význam
 Oliva de la Frontera – španělská obec v provincii Badajoz
 Oliva de Mérida – španělská obec v provincii Badajoz